«Рыба́цкое» — станция Петербургского метрополитена. Южная конечная станция Невско-Василеостровской линии. Расположена на наземном участке линии между порталом тоннелей и электродепо «Невское». Одна из трёх станций за КАД (две других — «Девяткино» и «Шушары»). Является самой восточной станцией метро в городе.

Станция открыта 28 декабря  года в составе участка «Обухово» — «Рыбацкое». Наименование получила по расположению в одноимённом историческом районе города.

Местоположение 
Станция находится на Тепловозной улице между пересечениями с улицами Дмитрия Устинова и Прибрежной. Расположена в наземном павильоне, здание которого входит в комплекс строений одноимённой железнодорожной станции. Платформы станции метро и жилая зона связаны между собой подземным пешеходным переходом. Второй предусмотренный проектом переход полностью построен не был и существует лишь в обрезе контура станции. Со станции имеются также выходы в сторону промзоны, расположенные на платформе прибытия.

Архитектура и оформление 
«Рыбацкое» — наземная крытая станция с боковыми платформами.

Сооружена по проекту архитекторов А. С. Гецкина, Н. В. Ромашкина-Тиманова и К. Г. Леонтьевой. В отделке станции использованы белый и серый мрамор, профильный металл, стекло, полированный гранит. Со стороны въезда поездов в депо и в северном торце станции над путями расположены большие балконы, проход по которым пассажирам запрещён.

В перспективе планируется строительство транспортно-пересадочного узла.

Особенности проекта и станции 
 На перегоне в сторону станции «Обухово» использованы максимально допустимые уклоны. Это связано с тем, что пути с наземной станции метрополитена «ныряют» на глубокое заложение. Другим аспектом строительства являлось то, что ближняя к станции часть перегона строилась открытым способом.
 Одна из трёх станций Петербургского метрополитена (две другие — «Девяткино» и «Шушары»), расположенных за пределами КАД.

Строительство 
Подземные тоннели между станцией, железнодорожными платформами и жилым микрорайоном впервые в практике строительства метрополитена проходились методом продавливания, что позволило не останавливать движение поездов по железной дороге.

При строительстве кровли было применено складчатое 18-пролётное перекрытие, позволяющее свободно компоновать станционные сооружения. Главный инженер проекта — Конончук Г. П. (ЛМГТ).

Реконструкция 
Станция была закрыта с 1 апреля  по 1 апреля  года для выполнения капитального ремонта пешеходных переходов, демонтажа и замены лестницами трёх малых эскалаторов ЭТ-5М, ведущих в подземный переход, а также ликвидации протечек на перегоне «Обухово» — «Рыбацкое».

В 2001—2005 годах при реконструкции подъездных путей на железнодорожной станции была изменена схема движения пригородных пассажирских поездов, вследствие чего их остановка на платформе № 2 стала невозможна. С этого момента доступ к пригородным поездам из подземного перехода, предусмотренный изначальным проектом транспортного узла, полностью прекращен. В 2003 года на железнодорожной станции построена ещё одна платформа для пригородных поездов, однако её эксплуатация долгое время была невозможна из-за отсутствия пассажирского перехода к ней. В связи с этим, с 2003 по 2006 годы пригородные поезда, следовавшие из города в область, на станции Рыбацкое не останавливались. Надземный пешеходный переход был открыт 2 декабря 2006 года.

Путевое развитие 
Западнее станции расположен перекрёстный съезд и электродепо «Невское» со своим путевым развитием.

Наземный городской транспорт

Городские автобусы

Пригородные автобусы

Трамваи

Галерея

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена
 1984 год в истории метрополитена

Примечания

Литература

Ссылки 
 Главный Информационный Сайт микрорайона Рыбацкое
 «Рыбацкое» на metro.vpeterburge.ru
 «Рыбацкое» на ometro.net
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. «Рыбацкое»

Наземные крытые станции
Невско-Василеостровская линия
Станции метрополитена, построенные в 1984 году
Станции Петербургского метрополитена
Невский район
Станции метрополитена с правосторонними платформами